Yelin ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Yelin (* 1977), deutsche Cartoonistin
 Ernst Yelin (1900–1991), deutscher Bildhauer
 Julius Conrad von Yelin (1771–1826), deutscher Physiker, Mathematiker und Finanzbeamter
 
 Susanne Yelin (* 1968), deutsch-amerikanische Physikerin und Hochschullehrerin 

Yelin ist der Name folgender Orte:
 Yelin (Lingshui), die Großgemeinde Yelin (椰林镇) des Autonomen Kreises Lingshui der Li in der chinesischen Provinz Hainan
 Yelin (Haitang), das Dorf Yelin (椰林村) im Stadtbezirk Haitang der Stadt Hainan in der Provinz Hainan.

Siehe auch:
 Jelin
 Yellin